Johan Ramaekers (1862-1930) - Belgisch politicus
Max Ramaekers (1890-1960) - Belgisch politicus
Jan Ramaekers (1916-1999) - Nederlands architect
Jef Ramaekers (1923-2004) - Belgisch politicus
Hennie Ramaekers (1946) - Nederlands dirigent
Serge Ramaekers (1966) - Muziekproducer
Annemie Ramaekers (1973) - Presentatrice
Kenneth Ramaekers (1975) - Belgisch museumdirecteur
Ward Ramaekers (1977) - Belgisch taalkundige
Brenda Ramaekers (1985) - Rolstoelbasketbalster
Laura Ramaekers (1985) - Vlaams zangeres